Cracca puede referirse a:

 un sinónimo del género Coursetia.
 el nombre común de la planta Vicia cracca.
 Cracca hirsuta, planta.
 un subgénero del género botánico Vicia; hoy día reemplazado por Vicilla, Cracca quedando como una Sección de dicho subgénero.